Sami Ryhänen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au HIFK, il passe professionnel en 2000 dans la Mestis avant de rejoindre l'Étoile noire de Strasbourg en Division 1. En 2002, il porte les couleurs des Sangliers Arvernes de Clermont dans le Super 16. Par la suite, il a beaucoup voyagé entre l'Allsvenskan, le second échelon suédois, l'Eliteserien norvégienne. En 2005, il évolue dans le plus haut niveau finlandais, la SM-liiga, avec le Lukko Rauma, puis joue deux saisons avec le SaiPa Lappeenranta. En 2008, il signe à l'Espoo Blues avec qui il participe à la première édition de la Ligue des Champions. Il termine meilleur pointeur de l'équipe qui est éliminée en demi-finale par les ZSC Lions, futurs vainqueur de la compétition. Fin janvier, Ryhänen rejoint le Tappara Tampere.

Trophées et honneurs personnels
Allsvenskan
2008: meilleur pourcentage aux mises en jeu.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2000-2001|| Uusikaupunki Jää-Kotkat || Mestis|| 13|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 14|| 21|| 14|| 35|| 6|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Haukat-KJT || Mestis|| 28|| 2|| 5|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Sangliers Arvernes de Clermont || Super 16 || 22|| 16|| 15|| 31|| 24|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Halmstad Hammers HC|| Allsvenskan|| 46|| 9|| 18|| 27|| 20|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Uppsala Hockey|| Allsvenskan|| 31|| 9|| 18|| 27|| 14|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Stjernen Hockey|| Eliteserien || 17|| 2|| 5|| 7|| 8|| 7|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2005-2006|| HC Salamat || Mestis|| 27|| 10|| 28|| 38|| 22|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 22|| 4|| 8|| 12|| 8|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| SaiPa Lappeenranta || SM-liiga|| 56|| 13|| 26|| 39|| 34|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| SaiPa Lappeenranta || SM-liiga|| 28|| 7|| 6|| 13|| 14|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| IF Björklöven|| Allsvenskan|| 12|| 6|| 8|| 14|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Espoo Blues|| Ligue des Champions|| 5|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Espoo Blues || SM-liiga|| 43|| 10|| 17|| 27|| 14|| || || || || 
|-
| Tappara Tampere || SM-liiga|| 10|| 1|| 6|| 7|| 6|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Tappara Tampere || SM-liiga|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| LeKi || Mestis || 10|| 3|| 7|| 10|| 12|| 8|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2010-2011||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL|| 13|| 1|| 8|| 9|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Almtuna IS || Allsvenskan || 11|| 0|| 3|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011 ||AS Renon || Serie A|| 3|| 2|| 2|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || AaB Ålborg || AL-Bank ligaen|| 13|| 1|| 4|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Nottingham Panthers || EIHL|| 29|| 7|| 27|| 34|| 16|| 4|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2012-2013 || Dundee Stars || EIHL || 56|| 29|| 65|| 94|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || ESV Kaufbeuren || DEL2|| 54 || 7 || 52 || 59 || 28 || 17 || 5 || 17 || 22 || 8
|-
| 2014-2015 ||HC Fassa || Serie A || 37|| 13|| 30|| 43|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Swindon Wildcats || EPIHL|| 13|| 3|| 19|| 22|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Ketterä || Suomi-sarja|| 11 || 3 || 10 || 13 || 14 || 5 || 2 || 7 || 9 || 2
|-
| 2015-2016 || Ketterä || Qualif. Suomi-sarja || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Naissance en mai 1980
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de l'Étoile noire
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du IF Björklöven
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Tappara
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'AS Renon
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur du HC Innsbruck
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Dundee Stars
Joueur du HC Fassa
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Lempäälän Kisa
Attaquant de hockey sur glace